Земляки́ (в 1992—2005 годах он назывался «Турнир Евдокимова» или «Кубок Евдокимова») — всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова, проводящийся в посёлке Верх-Обском с 2009 года.

Описание 
Особенностью фестиваля является то, что он изначально проводился как спортивный турнир, а выступления музыкантов и столичных артистов, гостей Михаила Евдокимова, проходили в завершении спортивных состязаний. После гибели Михаила Евдокимова акцент переместился на творческую часть фестиваля. Концерт так называемого «Народного блока» днём в субботу является итогом отбора лауреатов, проводящегося жюри, в которое входят специалисты Алтайского государственного Дома народного творчества. Вечером проводится концерт гостей фестиваля, приезд и выступление которых организует Межрегиональный общественный фонд имени Михаила Евдокимова.

История 
По инициативе заслуженного артиста России Михаила Сергеевича Евдокимова ежегодно с 1992 года в начале августа в селе Верх-Обское Смоленского района проводился Кубок (или Турнир) Евдокимова, а с 2006 года проводится Фестиваль народного творчества и спорта «Земляки»

В 2009 году Министерство культуры Российской Федерации решило придать фестивалю всероссийский статус и принято решение о финансировании отдельной строкой в государственном бюджете РФ.
В разные годы участвовать приезжали коллективы и исполнители из Италии, Молдавия, Украины, Болгарии, Германии, Белоруссии и других стран,.

Гости и участники Фестиваля «Земляки» 
 Евдокимов, Михаил Сергеевич — до 2005 года
 Михайлов, Александр Яковлевич (актёр)
 Панкратов-Черный, Александр Васильевич
 Золотухин, Валерий Сергеевич — до 2012 года
 Прудников, Алексей Павлович
 Кузнецов-Таёжный, Юрий Витальевич
 Осиашвили, Симон
 Иванов, Олег Борисович (композитор)
 Каргашин, Сергей Александрович
 Заболоцкий, Анатолий Дмитриевич
 Харитонов, Николай Михайлович
 Тихонов, Александр Иванович
 Мезенцев, Степан Олегович
 Борткевич, Леонид
 Токарев, Вилли
 Заволокина, Анастасия
 Заволокин, Захар Геннадиевич

Примечания

Ссылки 
 В Верх-Обском собрались «Земляки» со всей России
 Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» завершился в Алтайском крае
 Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» (7-9 августа 2015 г., пос. Верх-Обский)
 Сайт Фестиваля «Земляки» имени Михаила Евдокимова
 Фестиваль имени Евдокимова проходит в алтайском селе Верх-Обское. «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию самого насыщенного дня мероприятия
 Фестиваль Михаила Евдокимова «Земляки»-2016 (специальный репортаж)

Фестивали Алтайского края
Музыкальные фестивали России
Михаил Евдокимов